Араука је географски појам који може да се односи на: 

 Араука - насеље у Колумбији;
 Араука (департман) - колумбијски департман;
 Араука (река) - река у Колумбији.